Чемпионатом мира по бразильским шашкам среди мужчин 2012 года был признан турнир, прошедший в рамках 2-х Всемирных интеллектуальных игр в Лилле, Франция с 9 по 23 августа 2012 года в конгресс-центре «Гран-Пале». Турнир проходил в основной программе и блице по швейцарской системе в 9 раундов.

Основная программа 

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД

Блиц

Ссылки 
 
 Таблица основной программы
 Таблица Блица

Чемпионаты мира по бразильским шашкам
2012 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Лилле
Август 2012 года
Шашки во Франции
Чемпионаты мира во Франции
Спорт во Франции в 2012 году